

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Sułkowo – wieś w woj. kujawsko–pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec 
 Sułkowo – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Pełczyce
 Sułkowo – przysiółek wsi Siedlice w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Radowo Małe
 Sułkowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard

Zobacz też 
 Sułkowo-Baraki, Sułkowo Borowe, Sułkowo Polne, Sułkowo-Kolonia